

Astronomia 
 M88 – oggetto del Catalogo di Messier

Altro 
 M88 – veicolo militare
 Snecma M88 – motore militare